Adrián González puede referirse a:

 Adrián González Revilla (1957-1986), agente de la Guardia Civil, asesinado por la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna;
 Adrián González (1962), periodista argentino especializado en economía;
 Hernán Adrián González (1976), futbolista argentino;
 Adrián González (beisbolista) (1982), beisbolista mexicano-estadounidense;
 Adrián González Morales (1988), futbolista español; o a
 Adrián González, voleibolista argentino.
 Adrián Manuel González (1972), futbolista y entrenador argentino.